BNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boende (Repubblica Democratica del Congo)